Shine — дебютный мини-альбом американской рок-группы Mother Love Bone, вышедший в 1989 году.

Об альбоме 
Группа стала первой из нового урожая Сиэтлских групп, которая выпускает альбом на мейджор-лейбле. Запись хорошо продавалась и быстро разрекламировала группу. Мечтательная лирика вокалиста Эндрю Вуда спета в теноре, в большой степени напоминающем манеру исполнения лидера Led Zeppelin Роберта Планта. Позже материал из EP попал на альбом компиляцию Mother Love Bone (также известной как Stardog Champion) 1992 года, за исключением скрытого трека Zanzibar, который присутствует на этом EP.

Список композиций

Участники записи 

Mother Love Bone
 Эндрю Вуд — вокал, пианино
 Джефф Амент — бас-гитара, арт-директор
 Стоун Госсард — ритм-гитара
 Грег Гилмор — барабаны
 Брюс Файрвезер — лид-гитара

Продакшн
 Майкл Бейс — арт-директор
 Марк Деренлэй — продакшн, микс
 Klotz — дизайн
 Чарльз Петерсон — фотография

Примечания

Ссылки 
 Shine на discogs.com

Альбомы Mother Love Bone
Дебютные мини-альбомы 1989 года